Pan Twardowski – czarnoksiężnik Zygmunta Augusta, bohater baśni i legend
Sztuka:
 Pan Twardowski – balet Ludomira Różyckiego
 Pan Twardowski – musical  (muz. Janusz Grzywacz, libr. Krzysztof Jasiński)
 Pan Twardowski – ruchoma rzeźba autorstwa Jerzego Kędziory w Bydgoszczy
Filmy:
 Pan Twardowski – polski film z 1921 r. w reż. Wiktora Biegańskiego
 Pan Twardowski – polski film z 1936 r. w reż. Henryka Szaro